Il gruppo della pumpellyite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della pumpellyite 
 Julgoldite-(Fe2+)
 Julgoldite-(Fe3+)
 Julgoldite-(Mg)
 Okhotskite
 Poppiite
 Pumpellyite-(Al)
 Pumpellyite-(Fe2+)
 Pumpellyite-(Fe3+)
 Pumpellyite-(Mg)
 Pumpellyite-(Mn2+)
 Shuiskite

Note 

Pumpellyite